La  est l'une des vingt-cinq circonscriptions législatives du Japon que compte la préfecture métropolitaine de Tokyo. Cette circonscription comptait  électeurs en date du .

Description géographique 

La vingt-et-unième circonscription de Tōkyō correspond aux villes de Tachikawa, de Hino, de Kunitachi ainsi qu'au nord de Tama, à l'extrémité est de Hachiōji et à la partie sud d'Inagi.

Députés

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chambre des représentants du Japon

Circonscription législative au Japon